Savigny  procède du type toponymique gallo-romain *Sabiniacum, c'est-à-dire de l'anthroponyme latin Sabinius auquel on a adjoint le suffixe d'origine gauloise -(i)acum.

Localités 

 Savigny, commune française de la Manche ;
 Savigny, commune française de la Haute-Marne ;
 Savigny, commune française du Rhône ; gentilé : Savignois ;
 Savigny, commune française de la Haute-Savoie ;
 Savigny, commune française des Vosges ; gentilé : Savigniens ;
 Savigny, commune suisse du canton de Vaud ; gentilé : Savignolans.

Savigny se retrouve aussi dans plusieurs noms de lieu composés comme :
 Savigny-en-Revermont, commune française de Saône-et-Loire  : Les Revermontais ;
 Savigny-en-Sancerre, commune française du Cher ; gentilé : Savignacois ;
 Savigny-en-Septaine, commune française du Cher ;
 Savigny-en-Terre-Plaine, commune française de l'Yonne ;
 Savigny-en-Véron, commune française d’Indre-et-Loire ; gentilé : Savigniens ;
 Savigny-lès-Beaune, commune française de la Côte-d'Or ; gentilé : Savigniens ;
 Savigny-le-Sec, commune française de la Côte-d'Or ; gentilé : Savinois ;
 Savigny-le-Temple, commune française de Seine-et-Marne ; gentilé : Savigniens ;
 Savigny-Lévescault, alternativement nommée Savigny-l'Évescault, commune française de la Vienne ; gentilé : Savignois ;
 Savigny-le-Vieux, commune française de la Manche ; gentilé : Savigniens ;
 Savigny-Poil-Fol, commune française de la Nièvre ; gentilé : Peiffolisaviniens ou Saviniens ;
 Savigny-sous-Faye, commune française de la Vienne ;
 Savigny-sous-Mâlain, commune française de la Côte-d'Or ;
 Savigny-sur-Aisne, commune française des Ardennes ; gentilé : Savigniens ;
 Savigny-sur-Ardres, commune française de la Marne ; gentilé : Saviniens ;
 Savigny-sur-Braye, commune française de Loir-et-Cher ; gentilé : Savignards ;
 Savigny-sur-Clairis, commune française de l'Yonne ;
 Savigny-sur-Grosne, commune française de Saône-et-Loire ;
 Savigny-sur-Orge, commune française de l'Essonne ; gentilé : Saviniens ;
 Savigny-sur-Seille, commune française de Saône-et-Loire ; gentilé : Savignas.

Personnalités 

 Christophe de Savigny, savant humaniste de la Renaissance française au  ;
 Jules-César Savigny (1777-1851), zoologiste français ;
 Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), juriste savant allemand ;
 Henry Savigny, chirurgien français, rescapé de la frégate « la Méduse », et du « radeau de la Méduse » ;
 Karl von Savigny (1855-1928), homme politique allemand ;
 Pierre Savigny de Belay (1890-1947), peintre ;
 Henri Malfroy ou Malfroy-Savigny dit Savigny (1895-1944), impressionniste provençal;
 Jean-Paul Savigny (1933-2001), peintre.

Lieux et monuments 
 Église Notre-Dame de Savigny-sur-Aisne
 Cimetière de Savigny-sur-Aisne

Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France